Нисикё ( ) — район города Киото префектуры Киото в Японии. По состоянию на 1 июля 2012 года население района составило 152 494 человек, плотность населения — 2580 чел / км ².

Название 
Топоним «Нисикё» дословно означает «западностоличный район».

История 
 1 октября 1976 — образован городской район Нисикё на основе земель района Укё города Киото, находившихся к западу от реки Кацура

Достопримечательности 
 Дворец Кацура

Примечания

Источники

Ссылки 

  Официальный сайт района 

Районы Киото